Richthof bezeichnet:

 Richthof (Billerbeck), Baudenkmal in Billerbeck

Richthof ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Richthof (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Richthof (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Landkreis Parsberg
 Richthof (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Richthof (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf
 Richthof (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Richthofen
 Richterhof
 Richtershof
 Richthoff
 Gerichtshof